Marcheix peut être un toponyme ou un nom de famille en France :

Toponyme 
 Chatelus-le-Marcheix, une commune dans le département français de la Creuse

Références 
 .

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin